Brécy puede referirse a: 

 Brécy, comuna de Aisne (Francia).
 Brécy, comuna de Cher (Francia).